Фатима може да се отнася за:
 Фатима (605-632), дъщеря на Мохамед
 Фатима (град), град в Португалия
 Фатима (молитва), католическа молитва